Redemptoris Mater peut désigner:

La chapelle Redemptoris Mater du Vatican
Redemptoris Mater, encyclique du pape Jean-Paul II
Les séminaires Redemptoris Mater sont des instituts de formation sacerdotale du chemin néocatéchuménal.